

Geografia

Austria 
 Feldkirch – città nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)
 Diocesi di Feldkirch – diocesi con sede a Feldkirch
 Distretto di Feldkirch – distretto con capoluogo Feldkirch

Francia 
 Feldkirch – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Pagine correlate 
Feldkirchen – pagina di disambiguazione